Petr Koukal (né le  à Žďár nad Sázavou en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant. Il est le frère du skieur de fond Martin Koukal.

Biographie

Carrière en club 
Formé au SKLH Žďár nad Sázavou, il passe professionnel en 2001 avec le HC Pardubice. L'équipe remporte l'Extraliga 2005 et 2010. Il est nommé capitaine de l'équipe en 2009.

Carrière internationale 
Il représente la République tchèque au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| rowspan=2|2001-2002|| HC Pardubice|| Extraliga|| 10|| 2|| 1|| 3|| 0|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| HC Šumperk|| 1.liga|| 10|| 3|| 7|| 10|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2002-2003|| HC Pardubice|| Extraliga|| 50|| 5|| 6|| 11|| 14|| 17|| 4|| 3|| 7|| 0
|-
| HC Hradec Králové || 1.liga || 11|| 6|| 1|| 7|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2003-2004|| HC Pardubice|| Extraliga|| 46|| 2|| 12|| 14|| 20|| 5|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| HC Hradec Králové || 1.liga || 7|| 1|| 3|| 4|| 6|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2004-2005|| HC Pardubice|| Extraliga|| 49|| 4|| 6|| 10|| 30|| 16|| 2|| 5|| 7|| 6
|-
| rowspan=2|2005-2006|| HC Pardubice|| Extraliga|| 43|| 2|| 10|| 12|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Plzeň|| Extraliga|| 9|| 1|| 4|| 5|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| HC Pardubice|| Extraliga|| 52|| 7|| 10|| 17|| 48|| 17|| 3|| 0|| 3|| 14 
|-
| 2007-2008|| HC Pardubice|| Extraliga|| 50|| 6|| 12|| 18|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| HC Pardubice|| Extraliga|| 51|| 15|| 23|| 38|| 48|| 7|| 1|| 4|| 5|| 2
|-
| 2009-2010|| HC Pardubice|| Extraliga|| 52|| 13|| 27|| 40|| 38|| 13|| 2|| 10|| 12|| 6
|-
| 2010-2011|| HC Pardubice|| Extraliga|| 50|| 13|| 16|| 29|| 38|| 9|| 5|| 3|| 8|| 18
|-
| 2011-2012|| HC Pardubice|| Extraliga|| 51|| 18|| 33|| 51|| 46|| 18|| 6|| 3|| 9|| 4
|-
| 2012-2013|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 52|| 14|| 22|| 36|| 43|| 4|| 1|| 1|| 2|| 14
|-
| 2013-2014 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 46|| 9|| 10|| 19|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Jokerit Helsinki || KHL || 56||12 || 18|| 30||36 ||10 ||2 ||4 || 6||8
|-
| 2015-2016 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 59 || 11 || 26 || 37 || 46 || 6 || 0 || 2 || 2 || 6
|-
| 2016-2017 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 56 || 12 || 12 || 24 || 77 ||  -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018|| HC Hradec Králové || Extraliga|| 50 || 12|| 25|| 37|| 34|| 12|| 2|| 3|| 5|| 4
|-
| 2018-2019|| HC Hradec Králové || Extraliga|| 43|| 10|| 14|| 24|| 59|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2019-2020|| HC Hradec Králové || Extraliga|| 46 || 5|| 8|| 13|| 22|| 2|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2020-2021|| HC Hradec Králové || Extraliga|| 52 || 3|| 13|| 16|| 26|| 7|| 2|| 0|| 2|| 6
|-
| 2021-2022|| HC Hradec Králové || Extraliga ||  ||

Au niveau international 

| 2011 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 0|| 2|| 2|| 2||  +1||align="left"| Médaille d'or
|-
|2012|| align="left"| Championnat du monde || 7|| 2|| 1|| 3|| 0||  +3||align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2013 ||align="left"| Championnat du monde || 5|| 2|| 0|| 2|| 4||+1|| align="left"| Septième place
|-
| 2015 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 1|| 0|| 1|| 6|| +1|| align="left"| Quatrième place

Références

Naissance en août 1982
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur du Hockey Club Dynamo Pardubice
Joueur du HC Plzeň
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du Jokerit Helsinki
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Joueur du HC Hradec Králové
Naissance dans la région de Vysočina
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018